Рожана () — польский дворянский герб.

Описание 
В золотом щите с золотой окраиной, между двумя пятилепестковыми красными розами: одной наверху слева, другой внизу справа — ликторский пук с топориком, в правую перевязь.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: три розы на стеблях с листами расположенные веером. Намёт на щите красный, подложенный золотом. Герб Рожанских внесён в Часть 2 Сборника дипломных гербов Польского Дворянства, невнесённых в Общий Гербовник.

Герб используют 

Ян Рожанский, г. Рожана, жалован 31.03.1848 дипломом на потомственное дворянское достоинство Царства Польского.

Литература 

 Juliusz Ostrowski, Księga herbowa rodów polskich. Warszawa 1897
 
 
Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с изображением фасций
Гербы с изображением розы